Rio Torto (Gouveia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Gouveia, 
Rio Torto (Valpaços), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Valpaços, of
Rio Torto (water), een uitloop van het Meer van Annone.